Tendència o moda
 Tendència (borsa), període on els preus pugen o baixen
 Tendència estadística
 Corrent d'una determinada ideologia dins un grup social